Jan Gawroński (1892-1983) – dyplomata
 Jan Gawroński (ur. 1933) – piłkarz

Zobacz też 
 Jas Gawronski